88 kan syfta på:

 88 – ett år i den gregorianska kalendern
 88 f.Kr. – ett årtal
 88 (tal) – ett tal
 88 – atomnumret för Radium
 88 – förkortning för "puss och kram" vid morsetelegrafering, se komprimeringsmetoder vid morsetelegrafering
 88:an –  en glass
 88 (HH) – sifferform används inom nynazistiska kretsar 
 8,8 cm FlaK – en tysk kanon
 88-öresrevyn – en revy från 1970 av Hasseåtage
 Oldsmobile 88 – en bilmodell som tillverkades av Oldsmobile 1949–1999
 88 - Heil Hitler, H är den åttonde bokstaven i alfabetet.

Se även
Intel 8088